Miejscowości w USA:
 Golden – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Golden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Golden – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Tishomingo
 Golden – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Golden – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Santa Fe
Gminy w USA:
 Golden (ang. Golden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Golden (ang. Golden Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Golden (ang. Golden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
Miasto w Kanadzie:
 Golden – miasto w Kolumbii Brytyjskiej
Inne:
 golden retriever, rasa psów
 Golden – album studyjny Kylie Minogue